Le Groupe Mutualiste RATP est la mutuelle d’entreprise des salariés du Groupe RATP.

Liens externes 
 https://mutuelleratp.fr/

Notes et références 

Mutuelle de santé